En el diccionario de la lengua castellana se define chicote (del francés chicot) como:
 Cabo o punta de un cigarro puro ya fumado.
 Puro (cigarro liado sin papel).
 Extremo, remate o punta de cuerda, o pedazo pequeño separado de ella.
 Látigo. En América.
 Trabilla (tira de tela que sujeta el cinturón). En Panamá.

Etimología 
Deriva del nahua xicotli que significa jicote o abeja según el diccionario de americanismos.

Usos del término 
El chicote, en términos de la marina, es el nombre que recibe el extremo de un cabo.

En Chile y Uruguay, se llama chicote a un trozo de cable eléctrico (similar a un látigo) que va de pocos centímetros a pocos metros, aunque algunos autores no están de acuerdo con esta definición, porque no especifican cuál es el tipo de cable (por ejemplo, si es cable coaxial para datos, unipolar, bipolar o multipar de telefonía).

Decir: “te agarraré a chicotazo limpio” o “a chicote limpio” se refiere a la acción de golpear o azotar con un cable o látigo.

En la zona central de Colombia, se denomina chicote al cigarrillo elaborado manualmente con hoja de tabaco. La distancia en algunas zonas de los departamentos de Santander y Boyacá se solía medir entre los campesinos por el número de chicotes que era necesario fumar hasta alcanzar el lugar de destino.

En Ecuador, se llama chicote al extremo, remate o punta de cuerda, o pedazo pequeño separado de ella que se utiliza para arrear (echar a andar) al ganado. También se conoce al tramo de cable utilizado para cargar baterías, especialmente de automóviles.

En Bolivia, también se llama chicote al látigo, aunque de igual modo hay otros sinónimos para esto como "simbrón".

En El Salvador, chicote es una especie de escarabajo pequeño, que aparece generalmente al inicio de la estación lluviosa; y el término “chicotazo” se refiere a un golpe o azote con un objeto pequeño como un guijarro.

En México y países de América Latina, se le denomina chicote a la sección de cable o cuerda de acero unido por uno de sus extremos al acelerador y por el otro a la mariposa del múltiple de admisión en los vehículos automotores (cable Bowden). También puede tener el significado de un pequeño látigo o un látigo en sí.

En Panamá, se le llama chicote a las partes de tela por donde se mete la correa en un pantalón (trabillas). Normalmente los chicotes van de uno en uno, pero en algunos pantalones o vestidos femeninos van en grupos de dos y hasta de tres.

En el Perú, chicote es un tipo de látigo de tres puntas, antiguamente usado como instrumento de castigo.Fabrican de tiras de cuero de res. Usaban los alguaciles, miembros de los mandos rurales, para conseguir disciplina en las procesiones religiosas.
El chicote era un instrumento en forma de látigo fabricado con la piel del hipopótamo?. Aparece en "El sueño del Celta" de Vargas Llosa.

En Venezuela, se le llama chicote a un golpe o azote parecido al latigazo pero en la muñeca de otra persona, el cual se da con dos dedos juntos (índice y medio). Por lo general es una penitencia al perder en juegos de adolescentes. En los años 1980 se jugaba entre adolescentes para ver quién resistía más los chicotes.

Otros usos 

En redes de computadoras, los instaladores le llaman chicote a los cables de red usados para conectar al usuario final (cable de usuario, latiguillo o user cord) o para conectar equipos dentro del panel de conexiones (cable de conexión, latiguillo o patch cord).

En la zona central y oriental de Cuba, un chicote puede ser un pedazo grande de algo. Ejemplo: un chicote de fango, un chicote de dulce

Referencias 

Wikipedia:Trasladar a Wikcionario